El término LPM puede referirse a:

Deportes
 Premier League de Malasia (Liga Premier Malaysia), una liga de fútbol de segundo nivel en Malasia.

Otros usos
 Lunar Payload Module, un proyecto enmarcado en el programa de exploración lunar del programa Apolo.
 Lego Power Miners, una serie de Lego.
 Libertarian Party of Michigan, un partido político.
 Landless Peoples Movement, movimiento de marcha en Sudáfrica.
 Litros Por Minuto, Cantidad.
 Latidos Por Minuto, Frecuencia cardíaca.

Siglas